Eastern Highlands kan syfta på följande platser:

Australien 

 Great Dividing Range (bergskedja i Australien), New South Wales,

Egypten 

 Arabian Desert, öken, Al-Bahr al-Ahmar,

Papua Nya Guinea 

 Eastern Highlands, provins, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Egyptenförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar